Shatin steht für folgende Orte:
 Sha Tin, Ort in Hongkong
 Sha Tin District, Distrikt in Hongkong
 Schatin, Dorf in Armenien

Shatin ist der Familienname folgender Personen:
 Judith Shatin, US-amerikanische Komponistin